Archidamos est le nom porté par cinq rois de Sparte (VIIe- s. av. J.C) de la dynastie des Eurypontides (ou Proclides). 

 Archidamos  (roi de -665 à -645)
 Archidamos II (roi de -469 à -427)
 Archidamos III (roi de -360 à -338)
 Archidamos IV (roi de -305 à -275)
 Archidamos V (roi de -228 à -227)